OE é uma sigla que pode significar: 
 Oersted
 Outlook Express
 Ordem dos Engenheiros

Ver também 
 Oe, nome da letra Ө do alfabeto cirílico

Desambiguação